«Приключе́ния Бибиго́на» — детская сказка в стихах и прозе Корнея Чуковского. Последняя из детских сказок писателя, она пришлась на трудный период его жизни: впервые она была опубликована (не до конца) в журнале «Мурзилка» в 1945—46 годах, однако подверглась резкой идеологической критике и несколько лет не переиздавалась.

История 
«Приключения Бибигона» начали печататься под названием «Бибигон: самая волшебная сказка» в журнале «Мурзилка», с рисунками Владимира Конашевича. Сказка выходила частями с №11 за 1945 год по №7 за 1946 год, однако затем публикация была прервана. Расстроенный этим, Чуковский 9 октября писал дочери:
 «Бибигона» в «Мурзилке» больше не будет: окончание (лучшая часть сказки) выброшено. 

В дневнике он записал:
 «Бибигона» оборвали на самом интересном месте. Главное, покуда зло торжествует, сказка печатается. Но там, где начинается развязка, — её не дали детям, утаили, лишили детей того нравственного удовлетворения, какое даёт им победа добра над злом. 

Усиление идеологической цензуры было связано с публикацией доклада Андрея Жданова «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» и Постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года с тем же заглавием. 29 августа того же года в «Правде» появилась статья С. Крушинского «Серьёзные недостатки детских журналов», мишенью нападок которой стала как раз сказка «Приключения Бибигона»:
 Нельзя допустить, чтобы под видом сказки в детский журнал досужие сочинители тащили явный бред. С подобным бредом под видом сказки выступает в детском журнале «Мурзилка» писатель Корней Чуковский… Нелепые и вздорные происшествия следуют одно за другим… Дурная проза чередуется с дурными стихами… Натурализм, примитивизм. В «сказке» нет фантазии, а есть только одни выкрутасы. Чернильница у писателя большая, а редакция журнала «Мурзилка» неразборчива. 

В свою очередь редакция Всесоюзного радио, на котором передавалось чтение сказки, уничтожила мешок детских писем Бибигону и его автору. По мнению Ирины Лукьяновой, поводов для разгрома «Бибигона» можно было найти сразу несколько:
 Сказка была совершенно вневременной, внеидеологической, не прикладной, лишённой назойливой дидактичности — а значит, не учитывающей задач коммунистического воспитания. К тому же с автора не были сняты предъявленные ранее обвинения — значит, можно было травить дальше; другой такой удобной жертвой был Зощенко. Наконец, в любые времена находятся читатели, предъявляющие Чуковскому два стандартных обвинения: в бессмыслице и в слишком страшных страшилках. 

В 1956 году сказка вышла отдельной книжкой в сильно переработанном виде, однако полностью она была опубликована только спустя 7 лет, в 1963 году.

Сюжет 
Главный герой сказки — «крохотный лилипут, мальчик-с-пальчик, которого зовут Бибигон», а сам он говорит, что «свалился с Луны». Бибигон живёт у писателя на даче в Переделкине. Его главный враг — «огромный и грозный» индюк Брундуляк, которого Бибигон считает не индюком, а злым чародеем, который «может превращать людей в мышей, в лягушек, в пауков, и в ящериц, и в червяков». Бибигон нередко попадает в различные переделки: он плывёт в калоше по ручью, однако калоша оказывается с дыркой. Из-за этого мальчик тонет, но его спасает свинья. В другой раз Бибигона обматывает паутиной и утаскивает паук, но его выручает жаба.

Ворона уносит Бибигона к себе в гнездо, и тому приходится спрыгивать с дерева на цветке-парашюте. Испугавшись пчелы, Бибигон прячется в чернильнице. Попытка отмыть его от чернил оказалась безрезультатной.

Однажды Бибигон садится на стрекозу и летит на Луну, где живёт его сестра Цинцинела, которую стережёт «ужасный и отвратительный дракон» Караккакон. После победы над драконом, Бибигон и его сестра возвращаются на Землю, где Бибигон вступает в бой с Брундуляком, которому вонзает шпагу прямо в сердце и отрубает голову. Бибигон и Цинцинела поселяются в игрушечном домике, а на Новый год писатель относит их посмотреть вместе с ребятами праздничную ёлку в Кремле.

Экранизации 
В 1981 году по сказке был снят кукольный мультфильм «Бибигон», в котором текст читает автор, а музыкальное оформление основано на «Детском альбоме» Сергея Прокофьева.

Примечания

Ссылки 
 Текст сказки на сайте творчества Корнея Чуковского

Сказки в стихах
Сказки 1945 года
Сказки Корнея Чуковского